Linden Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Linden Grove (Minnesota) im St. Louis County

Linden Grove ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Linden Grove (Maryland), ID-Nr. 87001570
 Linden Grove (Pennsylvania), ID-Nr. 87001970